У науковій фантастиці існує декілька вигаданих всесвітів, які слугують кулісами для романів, оповідань, кінофільмів та відеоігор. Нижче наведений список таких всесвітів.

Список

Див. також 

 Галактична імперія

Примітки 

Списки наукової фантастики
Вигадані всесвіти